L'Exode de Kalandre est le  de la série de bande dessinée de Patrick Sobral Les Légendaires. Il est sorti le .

Résumé 

Kalandre, une personne qui prétend être le messager des dieux, rassemble de plus en plus de gens pour les guider vers une « terre promise » (une nouvelle terre où l'effet de Jovénia sera annulé). Danaël sauve de justesse Jadina. Au départ, les Légendaires ont du mal à pardonner Danaël, retour parmi les vivants; celui-là n'ayant pas trouvé un moment pour leur dire la nouvelle. Mais ils finissent par se réconcilier. Les Légendaires font également la rencontre des Dinaméis, dont chacun dispose d'une arme d'or (comme l'épée de Danaël). Seul Ténébris se soucie de quelque chose.

Au cours d'un voyage sous la mer, le nouveau groupe fait la rencontre d'Artémus Del Conquisador, poursuivi par des crustacés. Kalandre s'évanouie. Alors le groupe doit les affronter tout seul. Perdu sans les visions de Kalandre, le convoi doit se reposer sur une île.

Mais une nouvelle menace les attend : une plante les hypnotise par le poison dans l'air. Seul ce qui ne respire pas peuvent faire face à la bête (Jadina, Asgaroth, l'un des Dinaméis, et Amy). Jadina est gravement blessée dans le combat. Artémus sauve tout le monde en perdant le contrôle de son « sous-marin » et en tombant sur la plante qui ensuite explose.

Plus tard, Ténébris, trop curieuse, veut savoir ce qui se passe dans le palais de Kalandre. Elle apprend qu'elle est mal intentionnée et qu'elle s'est évanouie en voyant la vision de sa propre mort. Contrôlé par Kalandre, Danaël la tue alors au passage. À suivre.

Album de bande dessinée sorti en 2014
Album des Légendaires